Challenge Cup 2019-2020 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2019-2020 – torneo di pallavolo maschile